Хацревин — еврейская фамилия.

 Хацревин, Захар Львович (1903—1941) — советский писатель, военный корреспондент.
 Хацревина, Валентина Григорьевна (по сцене Вагрина, 1906—1987) — театральная актриса.